Claude Rains (1889-1967), acteur britannique ;
 Fred Rains (1875-1945), acteur britannique ;
 Gabriel James Rains (1803-1881), officier de l'armée des États-Unis et brigadier général dans l'armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession.